Pârâul Pețea se poate referi la:
 Râul Peța, un afluent al râului Crișul Repede
 Pârâul Pețea (arie protejată), o arie protejată din județul Bihor, situată în zona râului menționat mai sus